Bank Shot steht für:

 einen Wurf beim Basketball, siehe Sprungwurf (Basketball)
 den Originaltitel des US-Filmes Klauen wir gleich die ganze Bank (1974)